

Acronimi 

 BQM – Best Quick Messenger – Copyright © 2001-2018 BestQM – Una delle prime comunità virtuali nata in italia nel 2001  (www.bestqm.com)

Codici 

 bqm – codice ISO 639-3 della lingua wumboko